Gefälle steht für:
 Steigung von negativem Wert, allgemein in der Mathematik und bei Diagrammen
 Hangneigung, den örtlichen Geländeverlauf 
 Sohlgefälle, die Höhendifferenz einer Strömung
 Gradiente, den Höhenverlauf von Trassen im Eisenbahn-, Straßen- und Wegebau
 Dachneigung, zur Entwässerung von Dächern
 Gefälle (Recht), diverse Abgaben und Steuern (veraltet) 

Siehe auch:
 Gefäll
 Gfäll
 Gefell (Begriffsklärung)